Spring Fever est le titre original du film Coquin de printemps réalisé par Hal Roach en 1919 au cinéma. 
 Spring Fever est le titre original du film Le Temps des cerises réalisé par Edward Sedgwick en 1927 au cinéma.
 Spring Fever, film réalisé par Joseph L. Scanlan en 1982 au cinéma.
 Spring Fever est le titre international du film Nuits d'ivresse printanière réalisé par Lou Ye en 2009 au cinéma.